Línea 133 puede referirse a:

 Línea 133 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 133 de colectivos de Rosario.
 Línea 133 de autobuses de Madrid.
 Línea 133 de ómnibus de Montevideo.